Église orthodoxe macédonienne
 Église grecque-catholique macédonienne

Voir aussi